Yohannes ist eine andere Schreibweise für äthiopische Kaiser mit dem Namen Johannes:

 Yohannes I. (1667–1682)
 Yohannes II. (1769)
 Yohannes III. (1840–1841, 1845, 1850–1851)
 Yohannes IV. (1871–1889)

Yohannes ist ein koptischer Papst:

 Yohannes XIX. von Alexandria, 113. Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhles vom Heiligen Markus

Yohannes ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Yohannes (* 1952), äthiopisch-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Tereza Yohannes (* 1982), äthiopische Langstreckenläuferin
 Wolde Giyorgis Wolde Yohannes (1901–1976), äthiopischer Politiker
 Zekarias Yohannes (1925–2016), Altbischof von Asmara

Siehe auch:
 Johannes